Карибский клубный чемпионат 1998 — 2-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 20 по 28 ноября 1998 года. Поскольку чемпионы Гайаны и Каймановых островов не прибыли на турнир, то для сохранения формулы турнира было решено пригласить два клуба из Тринидада и Тобаго.

Трофей впервые завоевал клуб из Тринидада и Тобаго «Джо Паблик».

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Клубный чемпионат КФС 1998 на сайте RSSSF

1998